Будинок Гінзбурга — 6-поверховий будинок Льва Борисовича Гінзбурга в Києві, побудований в 1900–1901 роках.
 Будинок Гінзбурга  — 11-поверховий будинок Льва Борисовича Гінзбурга в Києві, побудований в 1911–1912 роках, відомий як Хмарочос Гінзбурга (не зберігся).
 Будинок Гінзбурга — Будинок для робітників Наркомфіну в Москві, побудований в 1930 році, також відомий як Будинок Мельникова.